Biológia
 Adenozin-trifoszfát

Sport
 Association of Tennis Professionals

Közlekedés
 ATP (vasúti biztosítóberendezés)
 ATP (egyezmény) – a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról
 ATPCO  - Airline Tariff Publishing